Medianeira steht für:

 Medianeira (Ajuricaba), Distrikt in Ajuricaba, Brasilien
 Medianeira (Paraná), brasilianisches Munizip im Westen des Bundesstaats Paraná
 Medianeira (Porto Alegre), Stadtteil von Porto Alegre